Mustapha Abourachid est un acteur français.

Il effectue également des doublages, y compris dans Le Serment et The Dictator.

Filmographie

Cinéma 
 2012 : La Mort du Père Noël de Laurent Firode (court métrage) : Le Père Noël
 2012 : Bonjour madame, bonjour monsieur de Mohamed Fekrane (court métrage) : Monsieur/Madame 
 2011 : Un homme debout de Foued Mansour (court métrage) : Adel
 2011 : Halal police d'État de Rachid Dhibou : Présentateur TV 
 2010 : Les Émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris
 2008 : L'Instinct de mort de Jean-François Richet : le harki 
 2020 : Le Prince oublié de Michel Hazanavicius : Brice
 2022 : Les Promesses de Thomas Kruithof : Thierry

Télévision 
 2009 : Reporters, épisode 2.1 : Khaled
 2012 : R.I.S Police scientifique, épisode Coup de feu : Selim
 2012 : Engrenages, saison 4 : Amhad Saraoui
 Depuis 2018 : Hippocrate : Docteur Saïd Larouchi
 2019 : La Part du soupçon
 2019 : Mouche
 2022 : Miskina, la pauvre

Doublage

Films 
 2012 : The Dictator : Nadal (Jason Mantzoukas)
 2015 : Point Break : Pascal Al Fariq (Nikolai Kinski)
 2016 : Un traître idéal : Luke (Khalid Abdalla)
 2016 : A War : Lutfi "Lasse" Hassan (Dulfi Al-Jabouri)
 2016 : À ceux qui nous ont offensés : Jamail (Ezra Khan)
 2016 : 13 Hours : Amahl (Payman Maadi)
 2016 : Whiskey Tango Foxtrot : Fahim Ahmadzai (Christopher Abbott)
 2017 : Sand Castle : Machmoud (Sammy Sheik)
 2017 : Wonder Woman : Sameer (Saïd Taghmaoui)
 2017 : Conspiracy : Lateef El Hajjam (Ayem Hamdouchi)
 2018 : Opération Beyrouth : ?
 2018 : Mamma Mia! Here We Go Again : le contrôleur (Omid Djalili)
 2019 : Men in Black International : Nasr (Kayvan Novak)
2021 : Les Éternels : Ben (Haaz Sleiman)

Télévision 
 2007 : Prison Break : Nieves (Manny Rubio)
 2007-2009 : Tout le monde déteste Chris : Monk (Todd Bridges)
 2009 : The Killing : Said Bilal (Igor Radosavljevic)
 2011 : Le Serment : Omar Habash (Haaz Sleiman)
 2015 : Homeland : Bibi Hamed (René Ifrah)
 2017 : The State : Jalal Hossein (Sam Otto)
 2022 : Aspergirl, série télévisée de Lola Roqueplo

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Acteur français de doublage
Acteur français de télévision